Halozetes är ett släkte av kvalster. Halozetes ingår i familjen Ameronothridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Halozetes